Die Saison 2003/2004 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 35. in ihrer Geschichte. 16 Mannschaften spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Der Tabellenführer nach dem 28. Spieltag war automatisch Westdeutscher Meister 2004. Dies schaffte der LTV Wuppertal mit einer Bilanz von 46:10 Punkten.

Aus der Regionalliga Südwest wechselte die HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim in die West-Staffel.

In die Oberligen mussten mit dem TV Weiden (Mittelrhein), dem TV Oppum (Niederrhein), und dem TVE Bad Münstereifel (Mittelrhein) drei Mannschaften absteigen. Bad Münstereifel zog seine Mannschaft vorzeitig zurück, sodass alle Spiele des TVE nicht gewertet wurden.

Tabelle

Entscheidungen 
Aus der Regionalliga Südwest:
 HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim

Aufsteiger aus den Oberligen:
 ASV Hamm
 TV Weiden
 SC Bayer 05 Uerdingen

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

2003/04
Handballsaison 2003/04